Qamdo (kinesisk: 昌都; pinyin: Chāngdū; Wade-Giles: Ch'āng-tū; Tibetansk: ཆབ་མདོ་་; Wylie: Chab-mdo) er et præfektur i den østlige del af Den autonome region Tibet. Det har et areal på 110.154 km², og en befolkning på 590.000 mennesker (2007). Præfekturet ligger i en gennemsnitlig højde på over 3.500 meter over havet.

Administrative enheder 
Præfekturet Qamdo har jurisdiktion over 11 amter (县 xiàn).

Trafik 
Kinas rigsvej 214 løber gennem området. Den fører fra Xining i provinsen Qinghai til Jinghong i Yunnan. 

Kinas rigsvej 317 løber gennem området. Den fører fra Chengdu i Sichuan til Nagqu i Tibet.

eksterne kilder og hwenvisninger 
 Officiel webside på engelsk 

Præfekturer i Tibet